Kunene muže být:

Kunene - africká řeka na hranici mezi Angolou a Namibií
 Kunene - provincie na jihu Angoly  
 Kunene - jeden ze 14 regionů Namibie 

Jiné podobné názvy: 

 Kunenova bariéra - tvrzení teorie množin, dokázané americkým matematikem Kennethem Kunenem